Майк Конуей () е британски автомобилен състезател, роден на 19 август 1983 г. в Бромли, Англия. През 2017 г. се състезава в Световния шампионат за издръжливост и УедърТек СпортсКар Чемпиъншип. Шампион в британските серии на Формула Рено (2004 г.) и Формула 3 (2006 г.). Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още в Индикар, Формула Е, ГП2 и др. През 2007 и 2008 г. е тест пилот на Хонда Ф1 във Формула 1, а през 2009 г. - на Браун ГП. В последната обиколка на Инди 500 през 2010 г. Конуей претърпява ужасяваща катастрофа, като с 320 км/ч се удря в намалилия скоростта заради свършване на горивото Раян Хънтър-Рей; Конуей е със счупен крак и фрактури на врата и кръста и пропуска останалата част от сезона.

Статистика 

Бележки:
  – Конуей е гост пилот и не участва в класирането.
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Конуей, Майк